Le terme Nepton est un patronyme de famille d'origine anglaises. Ce terme peut se référer à :

Toponymes

Lac Nepton (rivière Nepton), un plan d'eau au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 49.455° Nord; 72.32111° Ouest.
Lac Nepton, un plan d'eau au Nord-du-Québec, au Québec. Coordonnées géographiques: 49.96528° Nord; 73.89028° Ouest.
Lac Nepton,  un plan d'eau au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 49.42111° Nord; 71.37694° Ouest.
Lac Nepton, un plan d'eau au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48.83417° Nord; 70.87889° Ouest.
Rivière Nepton, un affluent de la rivière de la Perdrix Blanche, dans Rivière-Mistassini, dans la MRC de Maria-Chapdelaine, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec.
Rivière Nepton, un affluent du lac Chibougamau, dans Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), au Nord-du-Québec, au Québec.
Rivière Nepton Nord, un affluent de la Rivière Nepton, dans Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), au Nord-du-Québec, au Québec.

Nepton (Kentucky), localité du comté de Fleming, au Kentucky.

Homonymie d'hydronyme